

Miejsca 
 Lao (Tõstamaa) – wieś w Estonii
 Lao Bảo – miasto w środkowym Wietnamie
 Lào Cai – miasto w północnym Wietnamie
 Prowincja Lào Cai – prowincja Wietnamu

Osoby 
 Danielle Lao – amerykańska tenisistka
 Lao Lishi – chińska skoczkini do wody
 Lao She – chiński pisarz i dramaturg
 Lao Yi – chiński sprinter
 Mieczysław Lao – polski transplantolog
 Thiền Lão – wietnamski mistrz thiền

Inne 
 Lao Airlines – laotańskie narodowe linie lotnicze
 Pathet Lao – antykolonialny i nacjonalistyczny laotański ruch polityczny
 Szkoła Huang-Lao – synkretyczna chińska szkoła filozoficzna
 Lao Che – polski crossoverowy zespół muzyczny
 Lao Czesław Tour – wspólna trasa koncertowa Lao Che i Czesław Śpiewa

Zobacz też 
 Laos
 Laotańczycy